La Romanización puede referirse a:

 Romanización es el proceso de asimilación cultural que tuvo lugar en la mayor parte de Europa occidental y los Balcanes en la Antigüedad por parte del poder político de Roma.
 Romanización, transliteración de alfabetos al latino, también llamado latinización.